San Miguel de las Mesas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel de las Mesas, Sinaloa, Cosalá, 
 San Miguel de las Mesas, Durango, Mezquital, 

Robotskapade Mexikoförgreningar